Les termes Lachaine et Lachaîne peuvent signifier:

Toponymes 

 Rivière Lachaine, un cours d'eau traversant Saint-Pierre-de-Lamy, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec ;
 Pont Armand-Lachaîne, un pont couvert situé dans la municipalité de Chute-Saint-Philippe, dans la MRC Antoine-Labelle, dans les Laurentides ;
 Lac Lachaine, un plan d'eau situé dans la municipalité de Val-des-Monts dans la MRC Les Collines-de-l'Outaouais, Outaouais ;
 Lac Lachaîne, un plan d'eau situé dans le territoire non organisé de Rivière-Koksoak, région administrative du Nord-du-Québec, au Québec ;
 Pont Lachaîne, un pont situé dans la ville de Sainte-Adèle, MRC Les Pays-d'en-Haut, Laurentides.